Ремочочи има више значења:

 Ремочочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ремочочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику